Athos Panciroli – ex calciatore italiano
Giovanni Giacomo Panciroli – cardinale italiano
Guido Panciroli – giurista e antiquario italiano
Luca Panciroli – fumettista italiano
Primo Panciroli – pittore italiano
Romeo Panciroli – arcivescovo cattolico